Mansa se puede referir a:

 Mansa de Malí, título de los emperadores de Malí.
 Mansa, ciudad de Zambia.
 Mansa, ciudad en el estado de Punjab, India.
 Mansa, ciudad en el estado de Gujarat, India.
 Bahía Mansa, página de desambiguación de lugares con este nombre.